Самуэль Стехман Холдеман (; 1812—1880) — американский конхиолог, , диптеролог, естествоиспытатель и ; член Национальной академии наук США.

Биография 
Самуэль Стехман Холдеман родился 12 августа 1812 года в американском штате Пенсильвания. Сперва учился в средней школе в городе Гаррисберге, затем два года посещал , но диплома там так и не получил.

Некоторое время управлял лесопильным производством, затем состоял при «Geological Surveys» в Нью-Джерси и Пенсильвании, в 1851 году стал профессором естествознания при Пенсильванском университете, в 1855 году перешел на Delaware College и в 1869 году был приглашен Пенсильванским университетом занять кафедру филологии.

Холдеман прославился как своими работами над английским языком и наречиями проживающих в Соединенных Штатах немецких племен, так и своими зоологическими исследованиями над органами звука у бабочек, фаунистикой Северной Америки и др.

Самуэль Стехман Холдеман умер 10 сентября 1880 года в родном штате.

Заслуги ученого были отмечены членством в Национальной академии наук США. Помимо этого он был одним из основателей, а затем и президентом .

Его именем назван один из видов (Leptinotarsa haldemani) жуков-листоедов.

Избранная библиография 
 «Fresh water univalve Mollusca of the United States» (Филадельфия, 1840—44);
 «A monograph of the Limniades, or fresh water univalve shells of North America» (Филадельфия, 1842);
 «Zoological contributions» (Нью-Йорк, 1843—44); «Introductory lecture to a course on Zoology» (Филадельфия, 1842);
 «Materials towards a History of the Coleoptera Longicornia of the united States» («Trans. Amer. Phil. Soc.», 1847);
 «A description of several new and interesting amiuals» (Альбани, 1847);
 «On a new organ of Sound in Lepidoptera» («Sillim. Amer. J.», 1848);
 «Description of North American Coleoptera» (Филадельфия, 1849);
 «Iconographic Encyclopaedia of Science, Litterature and Arts: Articulatae» (Нью-Йорк, 1850);
 «Outlines of General Zoology: Invertebrates» (Нью-Йорк, 1851);
 «Analytic Orthography» (1860); «Pennsylvania Dutsh» (1872);
 «Word building» (1881).

См. также 
 Лоусон, Хелен

Примечания

Литература 
 Haldeman, S. Stehman // The American Cyclopædia (1879).
 Haldeman, Samuel Stehman // Appletons' Cyclopædia of American Biography.

Ссылки 
 Haldeman, Samuel Stehman // Encyclopædia Britannica.

Выпускники Дикинсонского колледжа
Конхиологи
Диптерологи по алфавиту
Члены Национальной академии наук США